River Liver kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Abhainn na h-Uanaire, vattendrag, Skottland, Argyll and Bute, 
 River Liever, vattendrag, Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar